Jurich ist der Familienname folgender Personen:

 Hella Jurich (* 1980), ehemalige deutsche Beachvolleyballspielerin
 Walter Jurich (1902–1960), deutscher Kommunist und antifaschistischer Widerstandskämpfer sowie Polizeipräsident von Leipzig
 Werner Jurich (* 1928), deutscher Politiker (SED), Staatssekretär der DDR